La coupe de Slovénie féminine de football () est un tournoi à élimination directe de football féminin opposant les clubs de Slovénie. La compétition est créée en 1994.

Palmarès

Notes et références 

Compétition de football en Slovénie
Slovenie
Slovénie
Football F